Гамченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гамченко, Евгений Спиридонович (1874—1931) — российский военный, полковник Русской императорской армии, генерал-майор Российской республики.
 Гамченко, Сергей Свиридович (1859—1934) — российский и советский украинский археолог.